FPO est un sigle qui peut désigner :
 Freiheitliche Partei Österreichs (en français, Parti de la liberté d'Autriche), un parti politique nationaliste autrichien ;
 Fareynikte Partizaner Organizatsye (en français, Organisation unifiée des partisans), un groupe de résistants juifs du ghetto de Vilnius.

FPO est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Grand Bahama, un aéroport international privé situé à Freeport aux Bahamas, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports